Натуральне число 1024
 1024 рік до нашої ери
 1024 рік нашої ери